Contagio puede referirse a los siguientes: Es una transmisión de una enfermedad (por ejemplo, el COVID-19) por contacto con las personas patógenas que causa la enfermedad

Patología y epidemiología
 Enfermedad contagiosa
 Contagio hospitalario o enfermedad nosocomial.

Uso metafórico
Contagio financiero
Contagio electoral
Contagio lingüístico

Títulos de obras literarias o artísticas
 Contagio (novela), thriller médico de Robin Cook.
 Contagio (película), de Steven Soderbergh.